Kevin Vogt, né le  à Witten en Allemagne, est un footballeur allemand. Il évolue au poste de défenseur central ou de milieu défensif au TSG Hoffenheim.

Biographie 

Le , Kevin Vogt quitte le FC Augsbourg pour le FC Cologne, où il signe un contrat de quatre ans.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du VfL Bochum
Joueur du FC Augsbourg
Joueur du FC Cologne
Joueur du TSG 1899 Hoffenheim
Joueur du Werder Brême
Naissance en septembre 1991
Naissance à Witten